Med Stockholms spårvägar kan avses följande:

 Den trafik med spårvagnar i Stockholm med omnejd som sedan 1877 bedrivits under en rad olika företagsnamn. Se vidare Spårvagnstrafik i Stockholm.
 Stockholms Spårvägar (1915), ett kommunalt aktiebolag som 1917-1966 drev kollektivtrafik i Stockholm och som 1967 namnändrades till AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)
 Stockholms Spårvägar, ett privat aktiebolag som sedan 1991 bedriver museal spårvagnstrafik på Djurgårdslinjen och från 2010 är trafikentreprenör för Spårväg City och från 2015 även för Lidingöbanan.

Spårvagnstrafik i Stockholm